

Presentación previa 
Facundo Bagnis y Eduardo Schwank eran ellos defensores del título, decidieron no participar este año.

Marcelo Demoliner y Miguel Ángel Reyes-Varela ganaron el título tras derrotar en la final Emilio Gómez y Roberto Maytín.

Cabeza de serie 

 ' Marcelo Demoliner /  Miguel Ángel Reyes-Varela (Campeones)
  Ruben Gonzales /  Darren Walsh (Primera ronda)

<ol start=3>
  Nicolás Jarry /  César Ramírez ''(Semifinales)
  Kevin King /  Dean O'Brien ''(Primera ronda, retiro)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Cali 2015